Даніель Сорвік (,  11 березня 1990, Осло) — норвезький хокеїст, захисник клубу ГЕТ-Ліги «Волеренга». Гравець збірної команди Норвегії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2006 року, дебютував у складі клубу «Фурусет».

Влітку 2009 Даніель перейшов до іншої столичної команди «Волеренга» за який відіграв шість сезонів.

Сезон 2015-16 норвежець провів у швейцарському ГСК Лайонс. 

Згодом три сезони з 2016-17 по 2018-19 роки Сорвік захищав кольори чеського клубу «Літвінов». 

У середині сезону 2018-19 повернувся до команди «Волеренга».

У складі національної збірної Норвегії грав на чемпіонатах світу 2013, 2014, 2015, 2017 та 2018 років, а також виступав на зимових Олімпійських іграх 2014 та 2018 років.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Осло
норвезькі хокеїсти
Гравці збірної Норвегії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Фурусета»
Хокеїсти «Волеренги»
Хокеїсти ГСК «Лайонс»
Хокеїсти «Літвінова»